Crucescharellina är ett släkte av mossdjur. Crucescharellina ingår i familjen Biporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Crucescharellina